UMH steht für:
 Universitat Miguel Hernández d'Elx, deutsch Universität Miguel Hernández Elche
 Universität Mons-Hainaut, eine der beiden Vorgängerinstitutionen der Universität Mons
 Bahnhof Mühlhausen (Thür) (DS100-Code)

Abkürzung